Чокот може бити:

 Чокот (винова лоза), дрвенасти део винове лозе
 Чокот (Ниш), насељено место у градској општини Палилула, град Ниш, Србија